Municipio de Urbana puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Urbana (condado de Champaign, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Urbana (condado de Monroe, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Urbana (condado de Champaign, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Champaign.